Duval se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henri August Duval
 Henri Auguste Duval